Romániai települések
 Ciocănești (Argeș megye)
 Ciocănești (Buzău megye)
 Ciocănești (Călărași megye)
 Ciocănești (Dâmbovița megye)
 Ciocănești (Dolj megye)
 Ciocănești (Olt megye)
 Ciocănești (Suceava megye)